Francisco Solano López puede referirse:
Francisco Solano López,  segundo presidente constitucional del Paraguay.
Francisco Solano López, historietista argentino.
Avenida Mariscal López, importante avenida en Asunción, Paraguay.
Mariscal Francisco Solano López, distrito del departmaneto de Caaguazú, Paraguay.